CMOS est un sigle qui peut signifier :
 , est une technologie de fabrication de composants électroniques et lesdits composants :
 CMOS 4000, est la classification utilisée pour référencer les circuits intégrés standard qui implémentent une variété de fonctions logiques utilisant la technologie CMOS ;
 High speed CMOS variante de la technologie CMOS ;
 Bipolar-CMOS variante de la technologie CMOS ;
 Capteur CMOS, capteur utilisé dans la fabrication d'appareil photographique numérique ;
  (en), CMOS ROM ou mémoires CMOS, est une puce mémoire servant à stocker les informations du BIOS ;
 Centre militaire d'observation par satellites 1/92 Bourgogne, est un organisme à vocation interarmées (OVIA) à dominante air de l'Armée française ;
 Société canadienne de météorologie et d'océanographie (SCMO) ou en anglais  ;
 , est un code typographique pour les textes en anglais américain.